ORP „Kraków” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Kraków” – monitor rzeczny typu 1923 z lat 20. XX wieku
 ORP „Kraków” (823) – okręt desantowy projektu 767 z końca XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów